Dieser Artikel listet im Alpinen Skiweltcup aufgestellte Rekorde (inklusive Bestenlisten) auf. Noch aktive Rennläufer sind in den Tabellen in Fettschrift hervorgehoben.

Kristallkugeln 
 Herren
 Der Schweizer Pirmin Zurbriggen gewann als bislang einziger Skifahrer die Gesamtwertung sowie vier der damals vorhandenen fünf Disziplinenwertungen („kleine Kristallkugel“) in einer Saison (1986/87: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination, Gesamtweltcup), allerdings wurde damals für die alpine Kombination keine Kristallkugel vergeben.
 Der Österreicher Marcel Hirscher ist mit 20 Kristallkugeln (8 Gesamt, 6 Riesenslalom, 6 Slalom) Rekordhalter bei den Herren vor dem Schweden Ingemar Stenmark mit 18 Kristallkugeln.

 Damen
 Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn gewann als erste Athletin vier Kristallkugeln in einer Saison (insgesamt zweimal [2009/10 und 2011/12]).
 Die Slowenin Tina Maze gewann 2012/13 die Gesamtwertung und drei weitere Disziplinenwertungen (für die Kombination wurde keine Kugel vergeben), in den anderen beiden Disziplinen Abfahrt und Slalom belegte sie Platz zwei.
 Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin gewann 2018/19 die Gesamtwertung sowie drei Disziplinenwertungen (Slalom, Riesenslalom und Super-G).
 Lindsey Vonn hält den Rekord mit 20 Kristallkugeln (4 Gesamt, 8 Abfahrt, 5 Super-G, 3 Kombination) bei den Damen.

Gesamtweltcup 

 Herren
 Der Österreicher Marcel Hirscher gewann den Gesamtweltcup („große Kristallkugel“) achtmal – Hirscher errang diese acht Siege in Folge. Fünf Gesamtsiege errang der für Luxemburg startende Marc Girardelli, je viermal gewannen der Italiener Gustav Thöni, der Schweizer Pirmin Zurbriggen und der Österreicher Hermann Maier.
 Der Schweizer Peter Lüscher ist der einzige Sportler, der außer dem Gesamtweltcup keine weitere Disziplin gewinnen konnte.
 Der Schweizer Didier Cuche ist der Sportler ohne Gesamtweltcupsieg, der im Gesamtweltcup am öftesten unter die besten drei kam (sechs Mal). Er kam damit öfters unter die besten drei als die Gesamtweltcupsieger Stephan Eberharter, Bode Miller, Lasse Kjus, Jean-Claude Killy, Karl Schranz, Piero Gros, Andreas Wenzel, Carlo Janka, Paul Accola, Luc Alphand, Aleksander Aamodt Kilde, Ivica Kostelić und Peter Lüscher.
 Der erfolgreichster Österreicher ist Marcel Hirscher mit acht ersten Plätzen, der erfolgreichste Schweizer Pirmin Zurbriggen mit vier ersten und drei zweiten Plätzen, der erfolgreichste Liechtensteiner ist Andreas Wenzel mit einem ersten und drei dritten Plätzen, und der erfolgreichste Deutsche ist Markus Wasmeier mit zwei dritten Plätzen.

 Damen
 Die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll gewann den Gesamtweltcup sechsmal, davon fünfmal in Folge (die ersten drei Gesamtsiege als Annemarie Pröll)
 Die erfolgreichste Österreicherin ist Annemarie Moser-Pröll mit sechs ersten und drei zweiten Plätzen, die erfolgreichste Schweizerin Vreni Schneider mit drei ersten, einem zweiten Platz und drei dritten Plätzen, die erfolgreichste Liechtensteinerin ist Hanni Wenzel mit zwei ersten, vier zweiten und zwei dritten Plätzen, und die erfolgreichste Deutsche ist Katja Seizinger mit zwei ersten, drei zweiten und zwei dritten Plätzen.
 Die Österreicherin Monika Kaserer und die Deutsche Hilde Gerg kamen am öftesten in die besten drei des Gesamtweltcups, ohne ihn zu gewinnen (jeweils vier Mal).

Folgend alle Sportler, die beim Gesamtweltcup unter die besten drei kommen konnten:

Folgend alle Länder, die mindestens ein Mal mit einem Läufer unter den ersten drei im Gesamtweltcup waren. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Gesamtweltcupsieger aktiv, bei kursiv geschriebenen Nationen ist zumindest ein Sportler aktiv, der ein Mal unter die besten drei im Gesamtweltcup kommen konnte.

Abfahrtsweltcup 
Folgend alle Gewinner des Abfahrtsweltcups. Stand Saisonende 2022/23

Folgend alle Länder, die mindestens einen Abfahrtsweltcup gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Abfahrtsweltcupsieger aktiv.

Super-G-Weltcup 
Folgend alle Gewinner des Super-G-Weltcups. Stand Saisonende 2022/23

Folgend alle Länder, die mindestens einen Super-G-Weltcup gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Super-G-Weltcupsieger aktiv.

Riesenslalomweltcup 
Folgend alle Gewinner des Riesenslalomweltcups.

Folgend alle Länder, die mindestens einen Riesentorlaufweltcup gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Riesentorlaufweltcupsieger aktiv.

Slalomweltcup 
Folgend alle Gewinner des Slalomweltcups.

Folgend alle Länder, die mindestens einen Slalomweltcup gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Slalomweltcupsieger aktiv.

Kombinationsweltcup 
Folgend alle Gewinner des Kombinationsweltcups.

Folgend alle Länder, die mindestens einen Kombinationsweltcup gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Kombinationsweltcupsieger aktiv.

Parallelweltcup 
Folgend alle Gewinner des Parallelweltcups.

Folgend alle Länder, die mindestens einen Parallelweltcup gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Parallelweltcupsieger aktiv.

Kristallkugeln (Gesamt) 
Folgend alle Sportler mit Anzahl der gewonnenen Kristallkugeln.

Stand: 19. März 2023 (Saisonende 2022/23)

Folgend alle Länder, die mindestens eine Kristallkugel gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Kristallkugelsieger aktiv.

Kristallkugeln (Disziplinenwertungen) 
Folgend alle Sportler mit Anzahl der gewonnenen Disziplinenwertungskristallkugeln.

Stand: 19. März 2023 (Saisonende 2022/23)

Folgend alle Länder, die mindestens eine Disziplinenwertung gewinnen konnten. Bei fett geschriebenen Nationen ist zumindest ein Disziplinenwertungssieger aktiv.

Einzelrennen

Bestenlisten 
Die folgende „Bestenliste“ bezieht sich auf den Alpinen Skiweltcup, der 1967 eingeführt wurde; einige der darin angeführten Läufer und Läuferinnen haben bereits vor 1967 bedeutende Rennen gewonnen, die aber nicht zum Weltcup zählten und daher in dieser Statistik nicht enthalten sind (insbesondere Jean-Claude Killy und Karl Schranz). Außerdem gab es exzellente Skirennläufer, die ihre Karriere vor der Einführung des Weltcups beendet haben und daher hier überhaupt nicht erscheinen – beispielsweise Toni Sailer, in den Jahren 1956–1958 dreifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister, und Christl Cranz, die in den Jahren 1934–1939 zwölf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen hat – oder die ihre Karriere so kurz nach der Einführung des Weltcups beendet haben, dass sie nicht mehr zehn Weltcup-Siege erreicht haben, um in dieser Liste zu erscheinen, wie z. B. Marielle Goitschel, 1962–1968 zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin, Siegerin bei sechs Weltcuprennen und im ersten Weltcup-Jahr 1967 Zweite der Gesamtwertung mit nur vier Punkten Rückstand auf die Siegerin Nancy Greene.

Bestenliste (Herren)

Bestenliste (Damen)

Bestenlisten nach Disziplin

Abfahrt 
Stand: Saisonende 2022/23

Super-G 
Stand: Saisonende 2022/23

Riesenslalom 
Stand: 19. März 2023

Slalom 
Stand: 18. März 2023

Kombination 
Stand: Saisonende 2022/23

Sieger in allen Disziplinen 
Bisher gelang es fünf Männern und sieben Frauen, im Weltcup in allen fünf Disziplinen zu gewinnen. Die Super-Kombination und die klassische Variante der Kombination werden zusammengezählt.

Die nur unregelmäßig ausgetragenen Parallelrennen werden in dieser Statistik üblicherweise nicht gesondert berücksichtigt. Werden sie jedoch als sechste Disziplin gezählt, ist Mikaela Shiffrin seit dem 2. Dezember 2018 die bislang einzige Person, die in allen sechs Disziplinen gewonnen hat. Ihre fünf Parallel-Siege sind in der Tabelle nur in der Summe inkludiert.

 Anmerkungen
 Marc Girardelli (1988/89), Petra Kronberger (1990/91), Janica Kostelić (2005/06) und Tina Maze (2012/13) haben Siege in allen Disziplinen in einer Saison feiern können. Bode Miller gelang das innerhalb eines Kalenderjahres (2004).
 Den Disziplinenweltcup hat noch niemand in allen fünf Disziplinen gewonnen.
 Am nächsten kam Marc Girardelli, der im Super-G dreimal Zweiter der Disziplinenwertung wurde und die anderen fünf Weltcupwertungen inklusive Gesamtweltcup mindestens einmal gewinnen konnte.
 Pirmin Zurbriggen gewann in allen Disziplinen außer dem Slalom und im Jahr 1987 als bisher einziger Skirennläufer in einer Saison vier von fünf Disziplinenweltcups (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Kombination) und dazu den Gesamtweltcup.
 Tina Maze konnte sich in der Saison 2012/13 in allen Disziplinen unter den zwei besten klassieren. Sie gewann den Gesamtweltcup, den Super-G-Weltcup, den Riesenslalom- und den Superkombinationweltcup, den Sieg im Abfahrts- und im Slalomweltcup verfehlte sie mit Rang zwei knapp.
 Kjetil André Aamodt gewann alle Disziplinweltcups außer den in der Abfahrt, Maria Höfl-Riesch ebenfalls alle außer den im Riesenslalom.
 Bode Miller gewann Weltcupwertungen in drei Disziplinen (Super-G, Riesenslalom, Kombination-inkl. Superkombination) und wurde in jeder Disziplin mindestens Zweiter der jeweiligen Weltcupwertung.
 Auch Lindsey Vonn gewann drei Disziplinenweltcups (Abfahrt, Super-G und Superkombination) und wurde im Riesenslalomweltcup mindestens Zweite bzw. im Slalomweltcup einmal Dritte.
 Jean-Claude Killy gewann 1967 alle Disziplinenwertungen, damals waren es aber nur drei (Abfahrt, Slalom, Riesenslalom).
 Bode Miller ist der erste Läufer der Weltcupgeschichte, der in jeder Disziplin mindestens fünf Weltcupsiege vorweisen kann.
 Bei den Damen konnte Anja Pärson als bisher einzige Athletin mindestens drei Siege in jeder Disziplin einfahren.
 Anja Pärson ist die bisher einzige Athletin, die in allen fünf Disziplinen einen Weltmeistertitel errungen hat.
 Am nächsten kommt ihr in dieser Kategorie Janica Kostelić, die in allen fünf Disziplinen bei einem Großanlass (Weltmeisterschaft und Olympia) schon siegreich war.

Neben diesen Personen gibt es acht weitere, die vor Einführung des Super-G 1983 in allen zu ihrer Zeit gefahrenen Disziplinen gewonnen haben:

Darüber hinaus konnte Annemarie Moser-Pröll in drei der zu ihrer Zeit ausgetragenen Disziplinen (Abfahrt, Riesenslalom und Kombination) auch mindestens jeweils einmal den Disziplinenweltcup für sich entscheiden, im Slalom wurde sie einmal Zweite der Disziplinenwertung.

Saisonsiege 
Erwähnenswert ist, dass in der Saison 1967, in der Jean-Claude Killy zwölf Saisonsiege (Platz vier) errang, nur 17 Rennen gefahren wurden. Zum Vergleich: Bei Ingemar Stenmark (1978/79) und Hermann Maier (2000/01) waren es 33 Rennen, bei Marcel Hirscher (2017/18) waren es 36 und bei Marco Odermatt (2022/23) waren es 38. Alle vier konnten 13 Saisonsiege erringen und liegen damit ex aequo auf Platz eins.

Stand: 19. März 2023. Fett geschriebene Sportler sind noch aktiv; die fett geschriebene Saison ist noch nicht beendet.

Folgend die Anzahl der Saisonsiege nach Land. 1967 gewannen die französischen Herren gar 15 von 17 Rennen, nur die Österreicher Heinrich Messner und Herbert Huber gewannen je ein Rennen, und das jeweils vor einem Franzosen. Somit war in jedem Rennen der Saison zumindest ein Franzose auf dem Podest. Ausserdem konnte Frankreich 23 von 34 Rennen insgesamt gewinnen, was die höchste Siegrate darstellt.

Anzahl der Rennen 
Folgend die Skirennläufer mit den meisten bestrittenen Rennen (Stand: 19. März 2023):

Podestplätze 
Folgend die Anzahl der Podestplätze (Stand: 19. März 2023)

 Die meisten unmittelbar hintereinander ausgetragenen Rennen gewann bei den Herren Jean-Claude Killy in der Saison 1967 (sechs Siege in Serie, und das sogar zweimal in dieser Saison: vom 9. bis 27. Januar 1967 mit drei Abfahrten, zwei Slaloms und einem Riesenslalom, vom 4. bis 24. März 1967 mit zwei Abfahrten, einem Slalom und drei Riesenslaloms) und bei den Damen Vreni Schneider in der Saison 1988/89 (acht Siege in Serie vom 16. Dezember 1988 bis 8. Januar 1989 mit vier Slaloms, drei Riesenslaloms und einer Kombination; ihr kam dabei entgegen, dass in diesem Zeitraum keine Abfahrt und auch kein Super-G stattfand und dass sie mit dem Slalom von Altenmarkt am 16. Dezember 1988 gleichzeitig die Kombinationswertung aus Abfahrt und Slalom gewann, aber auch mit sieben Rennsiegen in Serie läge sie unangefochten in Führung).
Die meisten Rennen einer Disziplin hintereinander gewann
 bei den Herren Ingemar Stenmark (14 Riesenslaloms in Serie, darunter alle zehn der Saison 1978/79 sowie den letzten der vorhergehenden Saison und die ersten drei der folgenden Saison),
 bei den Damen Annemarie Moser-Pröll (Elf Abfahrten in Serie, darunter alle acht der Saison 1972/73 und die ersten drei der folgenden Saison).

 Den Abfahrerinnen der Schweiz gelang es in den Saisonen 1987/88 und 1988/89, alle (jeweils) acht Abfahrten zu gewinnen.
 Vom 23. Februar 1997 (Garmisch-Partenkirchen) bis 13. Februar 2000 (St. Anton am Arlberg) gewannen die österreichischen Herren alle 19 veranstalteten Super-Gs, wobei sie im letzten in dieser Serie sogar zu einem „ex-aequo-Sieg“ kamen.
 Nebst dem Gewinn aller Wertungen konnten die Damen des ÖSV in der Saison 2006/07 mit 23 Saisonsiegen und 54 Podestplätzen neue Rekordmarken aufstellen.

Geschwindigkeit 
 Am 19. Januar 2013 erreichte Johan Clarey in der Abfahrt von Wengen mit 161,9 km/h die höchste je gemessene Geschwindigkeit im alpinen Skiweltcup. Die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit in einem Weltcuprennen erzielte mit 112,37 km/h Armin Assinger bei der Abfahrt am 15. März 1993 in Sierra Nevada.

Größte Vorsprünge

Herren 
 Abfahrt: 3,54 Sek. – Franz Klammer (AUT) auf Herbert Plank (ITA) – Wengen, 11. Januar 1975
 Super-G: 1,91 Sek. – Hermann Maier (AUT) auf Fritz Strobl (AUT) – Bormio, 16. März 2000
 Riesenslalom: 4,06 Sek – Ingemar Stenmark (SWE) auf Bojan Križaj (YUG/SLO) – Jasná, 4. Februar 1979
 Slalom: 3,16 Sek. – Ingemar Stenmark (SWE) auf Phil Mahre (USA) – Kitzbühel, 17. Januar 1982

Damen 
 Abfahrt: 2,96 Sek. – Annemarie Moser-Pröll (AUT) auf Wiltrud Drexel (AUT) – Chamonix, 25. Januar 1973
 Super-G: 1,81 Sek. – Traudl Hächer (GER) auf Maria Walliser (SUI) – Davos, 8. Dezember 1984
 Riesenslalom: 5,20 Sek. – Marie-Theres Nadig (SUI) auf Annemarie Moser-Pröll (AUT) – Furano, 19. März 1979
 Anmerkung: Als die Damen ihre Riesenslaloms noch in einem Durchgang gefahren sind, waren 2,96 Sek. von Annemarie Moser-Pröll (AUT) auf Françoise Macchi (FRA) am 11. März 1971 in Abetone der größte Vorsprung.
 Slalom: 3,07 Sek. – Mikaela Shiffrin (USA) auf Veronika Velez-Zuzulová (SVK) – Aspen, 28. November 2015
 Anmerkung: Die bisherige Rekordmarke war im März 1968 in Abetone aufgestellt worden, als Florence Steurer 3,00 Sekunden vor Annie Famose gewann.

Negativrekorde 
Eine der längsten Serien, als „große Skilauf-Nation“ in einer Disziplin sieglos zu sein, erlebten die österreichischen Damen im Riesenslalom: Nach dem Sieg vom 17. März 1978 im Finale von Arosa durch Annemarie Moser-Pröll (im 89. Damen-Riesentorlauf der Weltcup-Geschichte) dauerte es über elf Jahre bis zum 3. Dezember 1989 in Vail, als Anita Wachter die „Durststrecke“ im mittlerweile 174. Damen-Riesentorlauf beendete.

Ähnliches widerfuhr den Schweizer Damen im Slalom. Der Sieg beim City Event in Stockholm am 23. Februar 2016 durch Wendy Holdener war nicht nur der erste Sieg der Schweiz überhaupt in einem Parallelslalom (bzw. Parallel-Rennen), sondern auch der erste Damen-Slalom-Sieg seit jenem von Marlies Oester in Berchtesgaden am 20. Januar 2002 (dieser hatte den 76. Schweizer Sieg in dieser Disziplin dargestellt) – somit gab es eine 14-jährige Sieglosigkeit vom 311. Damen-Slalom der Weltcup-Geschichte bis zum 441. (alle Zahlen gerechnet inkl. Parallelslaloms und City Events).

Einen besonderen Tiefpunkt erlebte die Damen-Slalommannschaft des ÖSV auch am 21. Januar 1981 in Crans-Montana: Ohnehin in der gesamten Saison (und auch die folgende) sieglos und meist nur mit bescheidenen Platzierungen ausgestattet, kam es zusätzlich durch Verletzungen (Regina Sackl, Lea Sölkner und Ingrid Eberle) dazu, dass Roswitha Steiner mit Start-Nr. 32 als erste in der Startliste aufschien und schlussendlich Elke Kunschitz (Start-Nr. 55) mit Rang 36 (Rückstand 12,09 Sek.), dies bei 38 Klassierten, als Einzige in die Wertung kam.

Andere Negativa können noch in einer totalen Sieglosigkeit des Schweizer Herrenteams vom 30. Januar 2004 (Didier Cuche Abfahrt Garmisch-Partenkirchen) bis zum 7. Januar 2007 (Marc Berthod Slalom Adelboden) oder die Nicht-Qualifikationen des Slalomteams der Schweizer Herren beim Saisonfinale 2012 und auch „Null-Meldungen“ im Klassement aufgrund des Ausscheidens der jeweils einzig Qualifizierten in den Finali 2013 bis 2015 genannt werden – wie überhaupt hinsichtlich der ständig vertretenen Nationen das Herrenteam der Schweiz hinsichtlich Slalomsiegen – nicht nur im Vergleich zum Damenteam bezüglich Slalom, sondern auch zu den Erfolgen in den anderen Disziplinen, eine bescheidene Bilanz aufzuweisen hat (13 Siege in nun fast 50 Weltcupjahren bei 459 gefahrenen Slaloms inkl. einem k.o.- und zwei Parallel-Slaloms; Stand 1. März 2016).

Vermerkt ist auch, dass die Schweizer Damen in der Saison 1970/71 überhaupt nur zu acht Punkten kamen. Rita Good mit fünf Punkten wurde 29. und Vreni Inäbnit mit drei Punkten 32. in der Einzelwertung.

Sonstige Ereignisse 
 Ein besonderes Erlebnis hatten die US-Damen bei ihrer Anreise zu den Weltcuprennen in Lienz (Osttirol) im Dezember 1969. Irrtümlich wurde der Flug nach Linz in Oberösterreich vorgenommen, so dass von dort erst die Anreise fortgesetzt werden musste. Allerdings hatte dieses Missgeschick keine Auswirkungen, denn Judy Nagel gewann sowohl Riesenslalom als auch Slalom.
 Das ZDF verweigerte „wegen Schleichwerbung“ vorerst eine Direktübertragung des Damenslaloms aus Garmisch-Partenkirchen am 4. Januar 1975. Erst als ein Teil der Reklametafeln weggeräumt worden war, wurde während des ersten Durchgangs mit der Übertragung begonnen, der Anfang des Rennens wurde als Aufzeichnung nachgeliefert. Die Zeitnehmungsfirma, deren Reklametafel auch entfernt worden war, drohte kurzfristig mit dem Abbruch der Zeitmessung
 Eine Besonderheit gab es auch am 20. und 21. März 1982 in L’Alpe d’Huez, wo die Damen einen Slalom und Riesenslalom fuhren. Dort wurde der Slalom am 20. März nach einem Durchgang wegen der Wetterverhältnisse abgebrochen (es führte Tamara McKinney) und der zweite Durchgang erst am 21. März durchgeführt. Allerdings kam es am 21. März zuerst am Vormittag zur Abhaltung des Riesenslalom, am Nachmittag folgte der ausständige Slalomdurchgang. Beide Rennen wurden von Erika Hess gewonnen.
 Auch der Damenslalom von Maribor vom 26./27. Februar 1995 wurde (witterungsbedingt) an zwei Tagen ausgetragen; Vreni Schneider, die nach dem ersten Lauf geführt hatte, holte den Sieg.
 Oft mussten wegen Absagen zwei Rennen am selben Ort an einem Tag gefahren werden. Dem Franzosen Luc Alphand gelang es am 14. Januar 1995 in Kitzbühel, zwei (verkürzte) Abfahrten zu gewinnen. Bei den Damen war es die Schweizerin Corinne Rey-Bellet: Es war dies am 16. Januar 1999 in St. Anton, als sie vorerst in der Abfahrt überhaupt den ersten Karriere-Sieg landete und danach noch den Super-G für sich entschied.
 Zum ersten und bisher einzigen Mal gewann ein Geschwisterpaar am selben Tag ein Weltcuprennen, am 5. Januar 2003 gewann Janica Kostelić den Slalom in Bormio, ihr Bruder Ivica jenen in Kranjska Gora.
 Die Final-Rennen 1969/70 in den USA fanden ohne die Vertreterinnen des österreichischen Skiverbandes statt. Dieser sagte die Reise wegen „sportlicher Aussichtslosigkeit“ ab (Meldung vom 14. Februar 1970).
 Auch bei den vom 2. bis 6. Februar 1994 in der Sierra Nevada ausgetragenen Bewerben (Abfahrt, Slalom – beide mit zusätzlicher Kombinationswertung – und Super-G) waren die ÖSV-Damen nicht am Start, doch gab es hierfür einen traurigen Hintergrund, nämlich den tödlichen Rennunfall von Ulrike Maier am 29. Jänner.

Ex-aequo-Siege 
 Bis auf Kombinationsbewerbe gab es bereits in allen Disziplinen von Damen und Herren zumindest einmal eine „Ex-aequo-Platzierung“ auf Rang 1.
 In zwei Rennen, jeweils bei den Damen, kam es sogar zu einem Dreifach-Sieg: Am 26. Oktober 2002 beim Riesenslalom in Sölden durch Tina Maze (SLO), Andrine Flemmen (NOR) und Nicole Hosp (AUT) sowie am 3. März 2006 beim Super-G von Hafjell durch Nadia Styger (SUI), Lindsey Vonn (USA) und Michaela Dorfmeister (AUT), wobei Kelly Vanderbeek als Viertplatzierte um nur 0,01 Sek. zurücklag.

Herren

Damen

Knappste Podiumentscheidungen 
 Herren
 Abfahrt
 29. Dez. 2012 – Bormio: Hinter den ex-aequo-Siegern Dominik Paris und Hannes Reichelt belegte Aksel Lund Svindal  mit nur 0,01 Sek. Rückstand Rang 3 (der Viertplatzierte Klaus Kröll lag nur um eine weitere Hundertstelsekunde dahinter)
 Super-G
 2. März 2012 – Kvitfjell: Hinter den ex-aequo-Siegern Beat Feuz und Klaus Kröll kam Kjetil Jansrud mit 0,03 Sek. auf den 3. Rang
 Slalom
 11. Jan. 2015 – Adelboden: Stefano Gross mit 0,02 Sek. vor Fritz Dopfer und 0,03 Sek. vor Marcel Hirscher

 Damen
 Riesenslalom
 18. Januar 2020 – Sestriere: Hinter den ex-aequo-Siegerinnen Federica Brignone und Petra Vlhová belegte Mikaela Shiffrin mit 0,01 Sek. Rückstand den 3. Rang

Sonstiges 
 Was die Kombinationen betrifft, so gab es in der Saison 1986/87 innerhalb einer Woche bei den Herren bei den ohnehin nur zwei diesbezüglichen Entscheidungen die kuriose Situation, dass bei jener vom Lauberhorn in Wengen (18. Januar) nur Pirmin Zurbriggen (SUI) klassiert war und danach bei jener vom Hahnenkamm in Kitzbühel (25. Januar) nebst Sieger Zurbriggen mit Andreas Wenzel (LIE) gerade zwei Athleten gewertet wurden. Grund war die damalige Regel, dass nur die ersten 30 Platzierten der Abfahrt auch für die Kombinationswertung in Frage kamen, und außerdem beim Slalom nur die ersten 30 nach dem ersten Durchgang im zweiten Lauf zugelassen waren. Erst danach wurde diese Regelung aufgehoben und nun grundsätzlich alle in der Abfahrt Klassierten für die Kombination in Frage kamen und im Slalom der „Cut der ersten 30“ für die „reinen“ Kombinierer nicht galt (sie konnten aber nicht in die Slalomwertung aufrücken).
 Die im vorherigen Beitrag angesprochene „Dreißigerregel“ wurde in diesem Zeitraum vor allem für die Slaloms und Riesenslaloms von Bedeutung, wonach zum zweiten Durchgang nur mehr die ersten 30 des ersten Laufes, und diese in umgekehrter Startreihenfolge, zugelassen werden. Erstmals gab es diesen Versuch aber schon am 10. März 1985 beim Herren-Riesenslalom in Aspen (Sieg von Marc Girardelli). Vorerst wollte man sogar dieses Rennen nicht werten. Ingemar Stenmark sprach sich gegen diese Einführung „wegen Benachteiligung“ der Führenden nach dem ersten Lauf aus und machte eine Fortsetzung seiner Karriere sogar davon abhängig, dass weiterhin nach dem bisherigen System gefahren werde.
 Von den teilnehmenden Nationen, die sich regelmäßig oder zumindest teilweise in den Top Ten platzierten, ist Japan noch sieglos. Japans Bestplatzierungen gab es praktisch nur in Slaloms: Es waren dies der dritte Platz von Naoki Yuasa am 18. Dezember 2012 in Madonna di Campiglio sowie Rang 7 in Kitzbühel vom 24. Januar 1976 durch Masami Ichimura; auch Toshihiro Kaiwa belegte Rang 7: in Wengen am 6. Februar 1977, am 5. Januar 1978 belegte er in Oberstaufen Rang 5; erneut Rang 10 gab es für ihn am 15. Januar 1978 (wiederum) in Wengen. Rang 6 ist für Osama Kodama am 8. Januar 1980 in Lenggries notiert.
 Anzufügen ist, dass es auch diverse gute Kombi-Plätze (meist durch Shinya Chiba) gab. Die größte Sensation hätte Akira Sasaki am 19. Januar 2003 in Wengen geliefert, als er mit Startnummer 65 um vier Hundertstelsekunden den Sieg verpasste.
 Wengen war auch für Kentarō Minagawa ein guter Platz (Rang 4 am 15. Januar 2006). Kurz darauf (24. Januar 2006 in Schladming) gab es für ihn Rang 6. Beim Heimrennen in Shiga Kogen am 11. März 2006 begeisterten Sasaki und Minagawa mit den Rängen 6 und 7.
 Für Großbritannien gab es einen Top-Platz für Divina Galica (Rang 3 in der Damenabfahrt vom 17. Januar 1968 in Bad Gastein) und weitere Top-Ten-Ränge von ihr und dazu von Gina Hathorn und Valentina Illife; zuletzt war es Chemmy Alcott mit Rang 9 (Abfahrt Cortina am 18. Januar 2004). Bei den Herren stach der zweite Rang von Konrad Bartelski am 13. Dezember 1981 bei der Abfahrt von Gröden hervor; Martin Bell belegte in der Abfahrt vom 5. Dezember 1986 in Val d’Isère Rang 6, Alain Baxter holte am 14. Januar 2001 beim Slalom in Wengen Rang 7, Finlay Mickel wurde Zehnter bei der Lauberhorn-Abfahrt am 14. Januar 2006. Elf Jahre später, am 22. Januar 2017, erreichte Dave Ryding mit Platz 2 im Hahnenkammslalom den ersten britischen Podestplatz seit 1981. Selbiger gewann auf den Tag genau fünf Jahre später den Slalom und wurde so zum ersten britischen Sieger eines Alpinen Weltcupskirennens.
 Bei Live-Übertragungen galt der Herren-Riesenslalom in Adelboden lange Zeit als Sorgenkind. Eine TV-Übertragung war überhaupt nicht möglich, die Radioreporter waren am Startbereich im Einsatz und konnten sich nur an der mitlaufenden Zeitnehmung orientieren, um den Hörern mitzuteilen, mit welcher Zeit die Läufer das Rennen beendeten. Ab Januar 2006 wurde der Bewerb in Adelboden vom Dienstag auf das Wochenende (mit dem Riesenslalom am Samstag und einem zusätzlichen Bewerb, dem Slalom, am Sonntag) verlegt.
 Nebst diversen Einzel-Disqualifikationen (siehe z. B. Hermann Maier, dieser sogar zweimal, beide Male in Val d’Isère – nebst der „roten Linie“ war es am 17. Dezember 2000 eine vor dem Rennen wegen Überschreitung der Besichtigungszeit; Quelle: u. a. Kronenzeitung vom 18. Dezember 2000) gab es noch eine größere am 9. Januar 1988 beim Damen-Super-G in Lech, die von den österreichischen Medien als „Steck- bzw. Sicherheitsnadel-Affäre“ bezeichnet wurde: Bei diesem Rennen wurden überdimensionale Startnummern verteilt, die im Fahrtwind flatterten. Vier ÖSV-Damen befestigten diese mit Sicherheits- bzw. Stecknadeln an ihren Anzügen. Weil dies gegen das Reglement verstieß, wurden sowohl Siegerin Sigrid Wolf als auch Anita Wachter (Rang 5), Sylvia Eder (10) und Lisi Kirchler (12) disqualifiziert; der Rennsieg ging an Zoë Haas.
 Die größten Verbesserungen nach dem ersten Durchgang zum Sieg gelangen:
 Riesenslalom der Damen: Martina Ertl (GER) von Rang 17 am 28. Oktober 2000 in Sölden
 Riesenslalom der Herren: Cyprien Richard (FRA) von Rang 21 am 8. Januar 2011 in Adelboden
 Slalom der Damen: Anja Pärson (SWE) von Rang 15 am 3. Dezember 1998 in Mammoth Mountain
 Slalom der Herren Benjamin Raich (AUT) von Rang 23 am 7. Jänner 1999 in Schladming
 Slalom der Herren Marc Berthod (SUI) von Rang 27 auf Rang 1 am 7. Januar 2007 in Adelboden
 Slalom der Herren: Lucas Braathen (NOR) von Rang 29 am 16. Januar 2022 in Wengen
 Alpine Kombination der Herren: Mario Matt (AUT) von Rang 30 am 14. Januar 2007 in Wengen.

 Es gab aber in einigen wenigen Fällen sonstige „überdimensionale“ Verbesserungen, von denen die folgenden zu den Herausragendsten zählen:
 Riesenslalom der Damen:
 Daniela Merighetti von Rang 29 auf Rang 2 am 6. März 2003 in Åre;
 Tina Maze von Rang 21 auf Rang 2 am 7. Februar 2004 in Zwiesel und
 Kathrin Zettel von Rang 24 auf Rang 3 am 27. Oktober 2007 in Sölden.
 Riesenslalom der Herren:
 Kjetil André Aamodt von Rang 29 auf Rang 2 am 20. November 1997 in Park City;
 Gauthier de Tessières von Rang 30 auf Rang 3 am 13. Dezember 2008 in Val-d’Isère;
 Christoph Gruber von Rang 29 auf Rang 3 am 15. Dezember 2002 in Val-d’Isère und
 Davide Simoncelli von 26 auf Rang 2 am 22. Dezember 2002 in Alta Badia.
 Slalom der Damen:
 Karin Köllerer von Rang 30 auf Rang 3 am 29. Dezember 1999 in Lienz sowie
 Patricia Chauvet von Rang 20 auf 2 am 19. Dezember 1987 in Piancavallo
 Slalom der Herren:
 Mattias Hargin von Rang 30 auf Rang 3 am 6. Januar 2011 in Zagreb;
 Naoki Yuasa von Rang 26 auf Rang 3 am 18. Dezember 2012 in Madonna di Campiglio sowie
 Sandro Simonet von Rang 30 auf Rang 3 am 31. Januar 2021 in Chamonix;

Siege mit hoher Startnummer 
 Jeweils mit der Startnummer 66 gewannen in der Weltcup-Saison 1993/94 der Liechtensteiner Markus Foser und die Slowenin Katja Koren ein Weltcuprennen.
 Nach sieben Rennen, bei denen Foser sich nie besser als auf Rang 24 platzieren konnte, gelang ihm am 17. Dezember 1993 beim Abfahrtslauf von Gröden eine der größten Überraschungen in der Geschichte des Weltcups. Begünstigt durch die hohe Startnummer fuhr Foser Bestzeit und düpierte seine Kontrahenten. Der Grund dafür war, dass mit fortschreitendem Rennen die Sonne hinter dem Langkofel hervorkam und durch die Sonneneinstrahlung vor allem der obere Streckenteil schneller wurde.
 Koren gewann am 22. Dezember 1993 mit der Startnummer 66 ebenso überraschend den Super-G in der Flachau.
 Ivica Kostelić gewann am 25. November 2001 den Weltcupslalom von Aspen (Colorado) mit Startnummer 64.
 Josef Strobl gewann am 16. Dezember 1994 die Weltcupabfahrt von Val-d’Isère mit Startnummer 61. Es war erst sein zweites Weltcuprennen.
 Am 7. Januar 2007 gewann Marc Berthod mit Startnummer 60 den Slalom in Adelboden, nachdem er im 1. Lauf auf Rang 27 war.

 Die höchsten Startnummern bei Riesenslaloms waren
 die Nr. 40 der Französin Nathalie Bouvet am 24. November 1989 in Park City,
 bei den Herren von Piero Gros (ITA) mit Nr. 45 am 8. Dezember 1972 in Madonna di Campiglio.
Die höchste Startnummer der Herren bei einem Super-G-Sieg trug der Österreicher Hannes Trinkl am 22. Dezember 1993 in Lech mit der Nr. 51. Österreichs Renate Götschl war bei ihrem Slalomsieg am 14. März 1993 in Lillehammer mit Startnummer 42 unterwegs. Letztlich profitierte Tina Maze (SLO) am 2. Februar 2008 ebenfalls von den schneller werdenden Bedingungen, als sie mit Nr. 47 die Abfahrt in St. Moritz gewann. Am 13. Januar 2017 gewann Niels Hintermann mit Startnummer 51 die Alpine Kombination von Wengen. Er profitierte als 22. nach dem Slalom von dem immer stärker werdenden Schneefall.

Siegesserien

Herren 
 Abfahrt
   9 Siege  Franz Klammer:         saisonübergreifend: die vier letzten 1975/76 und die fünf ersten 1976/77
   6 Siege  Franz Klammer:         1974/75
   5 Siege  Jean-Claude Killy:     1967
   4 Siege  Roland Collombin:      1973/74
   4 Siege  Peter Wirnsberger:     1985/86

 Super-G
   4 Siege  Hermann Maier:         1997/98
   4 Siege  Hermann Maier:         1998/99
   4 Siege  Marco Odermatt:        2022/23

 Riesenslalom
  14 Siege  Ingemar Stenmark:      saisonübergreifend: der letzte aus 1977/78, alle zehn in 1978/79 und die ersten drei in 1979/80
   5 Siege  Marcel Hirscher:       2017/18
   5 Siege  Ingemar Stenmark:      1980/81
   4 Siege  Jean-Claude Killy:     1967
   4 Siege  Ted Ligety:            saisonübergreifend: je zwei zu Saisonende 2012/13 und zu Saisonbeginn 2013/14
   4 Siege  Marcel Hirscher:       2014/15
   4 Siege  Alexis Pinturault:     2015/16
   4 Siege  Marcel Hirscher:       saisonübergreifend: die letzten drei in der Saison 2016/17 und der erste 2017/18

 Slalom
   9 Siege  Alberto Tomba:         saisonübergreifend: zwei Siege 1993/94 und sieben zu Beginn 1994/95
   5 Siege  Ingemar Stenmark:      1976/77
   5 Siege  Ingemar Stenmark:      saisonübergreifend: vier Siege 1979/80 und einer zu Beginn 1980/81
   5 Siege  Marc Girardelli:       1984/85
   5 Siege  Giorgio Rocca:         2005/06
   5 Siege  Marcel Hirscher:       2017/18
   4 Siege  Thomas Sykora:         1996/97
   4 Siege  Kalle Palander:        2002/03
   4 Siege  Henrik Kristoffersen:  2015/16
   4 Siege  Marcel Hirscher:       saisonübergreifend: zwei Siege 2017/18 und die ersten zwei 2018/19

Damen 
 Abfahrt
  11 Siege  Annemarie Moser-Pröll: saisonübergreifend: acht Siege 1972/73 und drei zu Beginn 1973/74
   6 Siege  Picabo Street:         saisonübergreifend: fünf Siege am Ende 1994/95 und einer zu Beginn 1995/96
   6 Siege  Lindsey Vonn:          saisonübergreifend: ein Sieg am Ende 2008/09 und fünf zu Beginn 2009/10
   5 Siege  Marie-Theres Nadig:    saisonübergreifend: drei Siege am Ende 1979/80 und zwei zu Beginn 1980/81
   4 Siege  Annemarie Moser-Pröll: 1971/72
   4 Siege  Lindsey Vonn:          2017/18
   4 Siege  Sofia Goggia:          2020/21

 Super-G:
   5 Siege  Katja Seizinger:       saisonübergreifend: zwei am Ende 1996/97 und drei zu Beginn 1997/98
   5 Siege  Lindsey Vonn:          saisonübergreifend: zwei am Ende 2014/15 und drei zu Beginn 2015/16
   4 Siege  Lindsey Vonn:          2008/09
   4 Siege  Lara Gut-Behrami:      2020/21

 Riesenslalom:
   8 Siege  Deborah Compagnoni:    saisonübergreifend: je vier zum Ende 1996/97 und zu Beginn 1997/98
   5 Siege  Annemarie Moser-Pröll: 1974/75
   5 Siege  Christa Kinshofer:     1978/79
   5 Siege  Hanni Wenzel:          1979/80
   5 Siege  Vreni Schneider:       1988/89
   5 Siege  Sonja Nef:             2000/01
   5 Siege  Anja Pärson:           saisonübergreifend: vier noch 2003/04, einer zu Beginn 2004/05
   5 Siege  Mikaela Shiffrin:      2022/23
   5 Siege  Anna Fenninger:        saisonübergreifend: vier zum Ende 2013/14 und einer zu Beginn 2014/15
   4 Siege  Denise Karbon:         2008/09
   4 Siege  Tina Maze:             2012/13

 Slalom:
   8 Siege  Vreni Schneider:       saisonübergreifend: sieben Siege 1988/89, erster Sieg 1989/90
   8 Siege  Janica Kostelić:       2000/01
   7 Siege  Mikaela Shiffrin:      saisonübergreifend: drei zum Ende 2015/16 und vier zu Beginn 2016/17
   7 Siege  Mikaela Shiffrin:      saisonübergreifend: zwei zum Ende 2017/18 und die ersten fünf 2018/19
   6 Siege  Erika Hess:            1980/81
   6 Siege  Mikaela Shiffrin:      saisonübergreifend: letzte drei 2018/19 und drei zu Beginn 2019/20
   5 Siege  Marlies Schild:        2011/12
   5 Siege  Mikaela Shiffrin:      saisonübergreifend: drei zum Ende 2014/15 und zwei zu Beginn 2015/16
   5 Siege  Mikaela Shiffrin:      2017/18
   5 Siege  Petra Vlhová:          saisonübergreifend: letzte drei 2019/20 und zwei zu Beginn 2020/21
   4 Siege  Ingrid Lafforgue:      1969/70
   4 Siege  Christa Zechmeister:   1973/74
   4 Siege  Lise-Marie Morerod:    saisonübergreifend: letzter Slalom 1974/75, die ersten drei 1975/76
   4 Siege  Erika Hess:            1981/82
   4 Siege  Ylva Nowén:            1997/98
   4 Siege  Anja Pärson:           2001/02
   4 Siege  Anja Pärson:           2003/04
   4 Siege  Marlies Schild:        2006/07
   4 Siege  Maria Riesch:          2008/09

Sonstige Rekorde

Team 
 In der Saison 1998/99 erzielte das österreichische Skiteam der Herren am 21. Dezember 1998 beim Super-G von Innsbruck auf dem Patscherkofel einen von Hermann Maier angeführten neunfachen Erfolg, gefolgt vom 2. Christian Mayer, 3. Fritz Strobl, 4. Stephan Eberharter, 5. Rainer Salzgeber, 6. Hans Knauß, 7. Patrick Wirth, 8. Andreas Schifferer und 9. Werner Franz, was bisher unerreicht geblieben ist.

Die übrigen Rekorde 
 Herren
 Abfahrt:
 29. Dez. 1998:  Bormio                 – 6-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
  5. Dez. 1997:  Beaver Creek           – 5-fach-Sieg Österreich,  Andreas Schifferer
  4. Dez. 1999:  Lake Louise            – 5-fach-Sieg Österreich,  Hannes Trinkl
  2. Feb. 2002:  St. Moritz             – 5-fach-Sieg Österreich,  Stephan Eberharter
 11. Feb. 1973:  St. Moritz             – 4-fach-Sieg Österreich,  Werner Grissmann
 24. Jan. 1982:  Lauberhorn Wengen      – 4-fach-Sieg Österreich,  Harti Weirather
 14. März 1987:  Calgary (Nakiska)      – 4-fach-Sieg Schweiz,     Peter Müller
 17. Dez. 1994:  Val d’Isère            – 4-fach-Sieg Österreich,  Armin Assinger
 15. Dez. 1996:  Val d’Isère            – 4-fach-Sieg Österreich,  Fritz Strobl
 29. Dez. 1997:  Bormio                 – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 15. März 2000:  Bormio                 – 4-fach-Sieg Österreich,  Hannes Trinkl
  9. Dez. 2000:  Val d’Isère            – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 29. Dez. 2001:  Bormio                 – 4-fach-Sieg Österreich,  Fritz Strobl
 29. Dez. 2001:  Bormio                 – 4-fach-Sieg Österreich,  Hans Grugger
  3. März 1967:  Sestriere              – 3-fach-Sieg Frankreich,  Jean-Claude Killy
 11. Jan. 1969:  Lauberhorn Wengen      – 3-fach-Sieg Österreich,  Karl Schranz
 16. Jan. 1971:  St. Moritz             – 3-fach-Sieg Schweiz,     Walter Tresch
  5. Jan. 1975:  Garmisch-Partenkirchen – 3-fach-Sieg Österreich,  Franz Klammer
  1. Feb. 1975:  Megève                 – 3-fach-Sieg Schweiz,     Walter Vesti
  8. Jan. 1977:  Garmisch-Partenkirchen – 3-fach-Sieg Österreich,  Franz Klammer
 21. Jan. 1984:  Hahnenkamm Kitzbühel   – 3-fach-Sieg Österreich,  Franz Klammer
 15. Aug. 1986:  Las Leñas              – 3-fach-Sieg Schweiz,     Peter Müller
  7. März 1987:  Aspen                  – 3-fach-Sieg Schweiz,     Pirmin Zurbriggen
 23. Jan. 1988:  Leukerbad              – 3-fach-Sieg Italien,     Michael Mair
  6. Jan. 1989:  Laax                   – 3-fach-Sieg Österreich,  Leonhard Stock
 17. Jan. 1992:  Hahnenkamm Kitzbühel   – 3-fach-Sieg Schweiz,     Franz Heinzer
 23. Jan. 1999:  Hahnenkamm Kitzbühel   – 3-fach-Sieg Österreich,  Hans Knauss
  8. Jan. 2000:  Chamonix               – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 16. Dez. 2000:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Italien,     Alessandro Fattori
 20. Jan. 2001:  Hahnenkamm Kitzbühel   – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
  4. März 2001:  Kvitfjell              – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 28. Dez. 2001:  Bormio                 – 3-fach-Sieg Österreich,  Christian Greber
 12. Jan. 2002:  Lauberhorn Wengen      – 3-fach-Sieg Österreich,  Stephan Eberharter
 14. Dez. 2002:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Österreich,  Stephan Eberharter
  6. Dez. 2003:  Beaver Creek           – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 14. Feb. 2004:  St. Anton              – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 19. Feb. 2005:  Garmisch-Partenkirchen – 3-fach-Sieg Österreich,  Michael Walchhofer
 10. Dez. 2005:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Österreich,  Michael Walchhofer
 28. Jan. 2006:  Garmisch-Partenkirchen – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 21. Feb. 2015:  Saalbach-Hinterglemm   – 3-fach-Sieg Österreich,  Matthias Mayer
 28. Feb. 2015:  Garmisch-Partenkirchen – 3-fach-Sieg Österreich,  Hannes Reichelt

 Super-G:
 21. Dez. 1998:  Patscherkofel          – 9-fach Sieg Österreich,  Hermann Maier
 12. Dez. 1982:  Val d’Isère            – 5-fach-Sieg Schweiz,     Peter Müller
 27. Nov. 1998:  Aspen                  – 5-fach Sieg Österreich,  Stephan Eberharter
 27. Jan. 2003:  Hahnenkamm Kitzbühel   – 5-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
  6. Dez. 1997:  Beaver Creek           – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 16. März 2000:  Bormio                 – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 30. Nov. 2003:  Lake Louise            – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 11. März 2004:  Sestriere              – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 11. Jan. 1998:  Schladming             – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
  9. Jan. 1999:  Schladming             – 3-fach Sieg Österreich,  Hermann Maier
  7. März 1999:  Kvitfjell              – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 11. März 1999:  Sierra Nevada          – 3-fach-Sieg Österreich,  Christian Mayer
 13. Feb. 2000:  St. Anton              – 3-fach-Sieg Österreich,  ex aequo Fritz Strobl & Werner Franz
 19. Jan. 2001:  Hahnenkamm Kitzbühel   – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
  4. März 2001:  Kvitfjell              – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 17. Dez. 2004:  Gröden                 – 3-fach-Sieg Österreich,  Stephan Eberharter
  3. Dez. 2007:  Beaver Creek           – 3-fach-Sieg Österreich,  Hannes Reichelt
 18. Dez. 2015:  Gröden                 – 3-fach-Sieg Norwegen,    Aksel Lund Svindal

 Riesenslalom:
  7. Jan. 1974:  Berchtesgaden          – 5-fach-Sieg Italien,     Piero Gros
 16. Dez. 1973:  Saalbach-Hinterglemm   – 4-fach-Sieg Österreich,  Hubert Berchtold
 30. Jan. 1988:  Schladming             – 4-fach-Sieg Österreich,  Rudolf Nierlich
 14. Jan. 1990:  Alta Badia             – 4-fach-Sieg Österreich,  Richard Kröll
 14. März 1998:  Crans-Montana          – 4-fach-Sieg Österreich,  Stephan Eberharter
 25. Okt. 1998:  Sölden                 – 4-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 16. Feb. 1969:  Kranjska Gora          – 3-fach-Sieg Österreich,  Reinhard Tritscher
  6. Jan. 1967:  Berchtesgaden          – 3-fach-Sieg Frankreich,  Georges Mauduit
 8./10. März 1968:  Meribel             – 3-fach-Sieg Frankreich,  Georges Mauduit
 11. Jan. 1983:  Adelboden              – 3-fach-Sieg Schweiz,     Pirmin Zurbriggen
 14. Dez. 1986:  Alta Badia             – 3-fach-Sieg Italien,     Richard Pramatton
 23. Jan. 1990:  Veysonnaz              – 3-fach-Sieg Österreich,  Richard Kröll
 22. Dez. 1999:  Saalbach-Hinterglemm   – 3-fach-Sieg Österreich,  Christian Mayer
 18. März 2000:  Bormio                 – 3-fach-Sieg Österreich,  Benjamin Raich
 10. Dez. 2000:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Österreich,  Hermann Maier
 17. März 2012:  Schladming             – 3-fach-Sieg Österreich,  Marcel Hirscher
 19. März 2016:  St. Moritz             – 3-fach-Sieg Frankreich,  Thomas Fanara

 Slalom:
 14. Jan. 2001:  Wengen                 – 5-fach-Sieg Österreich,  Benjamin Raich
  5. Feb. 1967:  Madonna di Campiglio   – 4-fach-Sieg Frankreich,  Guy Périllat
 25. Jan. 1970:  Megeve                 – 3-fach-Sieg Frankreich,  Patrick Russel
 15. März 1970:  Voss                   – 3-fach-Sieg Frankreich,  Patrick Russel
  6. Jan. 1975:  Garmisch-Partenkirchen – 3-fach-Sieg Italien,     Piero Gros
 19. Dez. 1976:  Madonna di Campiglio   – 3-fach-Sieg Italien,     Fausto Radici
 27. Jan. 1996:  Sestriere              – 3-fach-Sieg Österreich,  Mario Reiter
  1. März 1998:  Yongpyong              – 3-fach-Sieg Norwegen,    Ole Christian Furuseth
 19. Dez. 2000:  Madonna di Campiglio   – 3-fach-Sieg Österreich,  Mario Matt

 Kombination:
 19. Dez. 1982:  Gröden/Val d’Isère     – 3-fach-Sieg Schweiz,     Franz Heinzer
 30. Jan. 1994:  Chamonix               – 3-fach-Sieg Norwegen,    Kjetil-André Aamodt
 11. Dez. 2009:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Österreich,  Benjamin Raich
 22. Jan. 2016:  Kitzbühel              – 3-fach-Sieg Frankreich,  Alexis Pinturault

 Damen
 Abfahrt
  9. März 1968:  Abetone                – 6-fach-Sieg Frankreich,  Isabelle Mir
 21. März 1970:  Jackson Hole           – 5-fach-Sieg Frankreich,  Isabelle Mir
  1. Feb. 1973:  Schruns                – 5-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
 15. Jan. 1970:  Bad Gastein            – 4-fach-Sieg Frankreich,  Isabelle Mir
 20. Dez. 1976:  Zell am See            – 4-fach-Sieg Österreich,  Brigitte Totschnig
  9. Jan. 1970:  Grindelwald            – 3-fach-Sieg Frankreich,  Isabelle Mir
  9. Jan. 1973:  Pfronten               – 3-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
 10. Jan. 1973:  Pfronten               – 3-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
 16. Jan. 1973:  Grindelwald            – 3-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
 10. Feb. 1973:  St. Moritz             – 3-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
  6. Dez. 1973:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
  7. Jan. 1976:  Hasliberg              – 3-fach-Sieg Österreich,  Brigitte Totschnig
 21. Dez. 1984:  Santa Caterina         – 3-fach-Sieg Österreich,  Elisabeth Kirchler
  9. Jan. 1985:  Bad Kleinkirchheim     – 3-fach-Sieg Schweiz,     Michela Figini
 10. Jan. 1985:  Bad Kleinkirchheim     – 3-fach-Sieg Schweiz,     Michela Figini
 12. Dez. 1986:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Schweiz,     Michela Figini
  4. Dez. 1987:  Val d’Isère            – 3-fach-Sieg Schweiz,     Maria Walliser
 16. Jan. 1988:  Zinal                  – 3-fach-Sieg Schweiz,     Maria Walliser
 24. Feb. 1989:  Steamboat Springs      – 3-fach Sieg Schweiz,     Michela Figini
 16. Dez. 1995:  St. Anton              – 3-fach-Sieg Österreich,  Alexandra Meissnitzer
 27. Jan. 2007:  San Sicario            – 3-fach-Sieg Österreich,  Renate Götschl
  6. Dez. 2014:  Lake Louise            – 3-fach-Sieg USA,         Lindsey Vonn
 14. Jan. 2018:  Bad Kleinkirchheim     – 3-fach-Sieg Italien,     Sofia Goggia
 25. Jan. 2020:  Bansko                 – 3-fach-Sieg Italien,     Elena Curtoni

 Super-G
  9. Dez. 1990:  Altenmarkt/Zauchensee  – 3-fach-Sieg Österreich,  Petra Kronberger
 13. März 1997:  Vail                   – 3-fach-Sieg Deutschland, Katja Seizinger
  4. Jan. 2004:  Mégève                 – 3-fach-Sieg Österreich,  Alexandra Meissnitzer
  4. Dez. 2005:  Lake Louise            – 3-fach-Sieg Österreich,  Alexandra Meissnitzer
  5. März 2023:  Kvitfjell              – 3-fach-Sieg Österreich,  Nina Ortlieb

 Riesenslalom
  8. Jan. 1971:  Oberstaufen            – 5-fach-Sieg Frankreich,  Michelle Jacot
 18. Jan. 1987:  Bischofswiesen         – 4-fach-Sieg Schweiz,     Maria Walliser
 12. Feb. 1971:  Mont Sainte-Anne       – 3-fach-Sieg Frankreich,  Isabelle Mir
 19. Feb. 1972:  Banff                  – 3-fach-Sieg Österreich,  Annemarie Pröll
 22. März 1987:  Sarajewo               – 3-fach-Sieg Schweiz,     ex aequo Maria Walliser & Vreni Schneider
 15. März 1993:  Hafjell                – 3-fach-Sieg Deutschland, Christine Meier-Höck
  2. März 1996:  Narvik                 – 3-fach-Sieg Italien,     Deborah Compagnoni
  4. Jan. 2004:  Megeve                 – 3-fach-Sieg Österreich,  Alexandra Meissnitzer
 28. Dez. 2006:  Semmering              – 3-fach-Sieg Österreich,  Kathrin Zettel
 25. Jan. 2009:  Cortina d’Ampezzo      – 3-fach-Sieg Österreich,  Kathrin Zettel
 19. Mrz. 2017:  Aspen                  – 3-fach Sieg Italien,     Federica Brignone

 Slalom
 10. März 1968:  Abetone                – 4-fach-Sieg Frankreich,  Florence Steurer
  4. Feb. 1971:  Mürren                 – 4-fach-Sieg Frankreich,  Britt Lafforgue
  3. März 1973:  Monte Saint-Anne       – 4-fach-Sieg Frankreich,  Patricia Emonet
  6. März 1988:  Aspen                  – 4-fach-Sieg Österreich,  Roswitha Steiner
 13. März 1990:  Vemdalen               – 4-fach-Sieg Österreich,  Petra Kronberger
 26. Jan. 1967:  St. Gervais            – 3-fach-Sieg Frankreich,  Annie Famose
 12. März 1967:  Franconia              – 3-fach-Sieg Frankreich,  Marielle Goitschel
 14. Jan. 1971:  Grindelwald            – 3-fach-Sieg Frankreich,  Britt Lafforgue
 30. Nov. 1987:  Courmayeur             – 3-fach-Sieg Österreich,  Anita Wachter
 11. Nov. 2006:  Levi                   – 3-fach-Sieg Österreich,  Marlies Schild

 Kombination
  8./12. Dez. 1985: Sestriere/Val d’Isère – 4-fach-Sieg Schweiz,   Erika Hess
 11./12. Jan. 1986: Badgastein          – 4-fach-Sieg Schweiz,     Maria Walliser
 10./11. Jan. 1987: Mellau              – 4-fach-Sieg Schweiz,     Brigitte Oertli
     15. Dez. 2006: Reiteralm           – 4-fach-Sieg Österreich,  Marlies Schild
 13./14. Jan. 1990: Haus                – 3-fach-Sieg Österreich,  Petra Kronberger
     20. Dez. 1997: Val d’Isère         – 3-fach-Sieg Deutschland, Hilde Gerg
     31. Jan. 1998: Åre                 – 3-fach-Sieg Deutschland, Hilde Gerg

 In der Saison 1969/70 belegte das französische Damenteam in der Weltcup-Gesamtwertung die ersten vier Plätze, was in der Saison 1986/87 durch einen fünffachen Erfolg der Schweizerinnen übertroffen wurde. Bei den Herren gab es in der Gesamtwertung zwei Dreifach-Erfolge durch das österreichische Skiteam in den Saisonen 1997/98 und 2003/04.
 Wenn die ersten Plätze der Gesamtwertung auf möglichst viele verschiedene Nationen zu verteilen waren, dann wurde bei den Herren in der Saison 2012/13 und bei den Damen in der Saison 2013/14 jeweils ein neuer Rekord aufgestellt, als Läufer aus sieben verschiedenen Nationen auf den ersten sieben Plätzen landeten. Bis dahin war die Höchstmarke sechs: bei den Herren waren 1978/79, 1979/80 und 1988/89 die ersten sechs Plätze von Läufern verschiedener Nationen belegt, bei den Damen 1978/79 und 2002/03.
 Dass in einer Saison der Gesamtweltcup und alle Einzeldisziplinen von derselben Nation gewonnen wurden, kam schon mehrmals vor: Bei den Herren in der Saison 1967 durch Frankreich und 1997/98 durch Österreich, bei den Damen 1969/70 durch Frankreich, 1986/87 durch die Schweiz und 2006/07 durch Österreich.

Punkterekorde 
Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Punkte für den Sieg in der Gesamtwertung gereicht haben. Die Punkte für zweite oder dritte Plätze in der Gesamtwertung werden hier nicht betrachtet – so hat z. B. Lindsey Vonn 2010/11 als Zweite 1725 Punkte erzielt, womit sie ihr drittbestes Ergebnis in dieser Aufstellung deutlich übertroffen hat und vor Alexandra Meissnitzer an neunter Stelle läge. Kjetil Andre Aamodt hatte in den Saisonen 1998/99 und 1999/2000 für seine zweiten Plätze mit 1442 bzw. 1440 mehr Punkte erreicht als bei seinem einzigen Gesamtsieg 1993/94 (1392 Punkte) und Benjamin Raich hatte 2004/05 für seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung 1454 Punkte erreicht, mehr als für seinen ebenfalls einzigen Gesamtsieg im Jahr 2005/06 (1410 Punkte); mittlerweile sind beide damit nicht mehr in den Top Ten.

Stand: 18. März 2023

 Anmerkungen
 In der Saison 1991/92 kam es zu einer Änderung der Punktevergabe. Bis dahin erhielten zunächst nur die besten 10, später die besten 15 Läufer in einem Weltcuprennen Punkte, der Sieger jeweils 25 Punkte; seitdem erhalten die besten 30 Läufer Punkte, der Sieger 100 Punkte.
 Eine eigene Tabelle für die Zeit vor 1991/92 wäre nicht wirklich aussagekräftig, weil das Reglement mehrmals geändert wurde. So konnte z. B. im allerersten Weltcupjahr (1967) Jean-Claude Killy das damals mögliche Punktemaximum erreichen; aber da nur die drei besten Ergebnisse pro Disziplin (Abfahrt, Slalom und Riesenslalom) gewertet wurden, konnten seine dafür erzielten 3 x 75 = 225 Punkte von nachfolgenden Siegern der Gesamtwertung häufig übertroffen werden, da ihnen mehr Ergebnisse angerechnet wurden.
 In den Top Ten konnte sich Hermann Maier und Mikaela Shiffrin je dreimal platzieren.

Altersrekorde 
Die Altersgrenzen haben sich nach oben hin etwas verschoben. Vorzeitige Karriere-Beendigungen geschehen/geschahen hauptsächlich wegen Verletzungen oder Absinken der Leistungen, da oder dort auch wegen Erreichen eines „Highlights“ (z. B. Olympia- oder Weltmeisterschaftssieg – oder -medaille).

Herren 
Gerade im Herrenbereich (dort wiederum bei den „Speedfahrern“) gibt es viel mehr „Oldies“ als in früheren Zeiten.
 Vor allem Didier Cuche hat diverse Altersrekorde in Verbindung mit erreichten Siegen aufgestellt.
 Johan Clarey (* 8. Januar 1981) erreichte am 21. Januar 2023 in der Hahnenkamm-Abfahrt den 2. Platz als 42-jähriger.
 Patrik Järbyn (* 16. April 1969 – Karriere-Ende März 2012) ist mit 39 Jahren als damals ältester Podestfahrer (19. Dez. 2008) und wegen Überschreitens der „40-Jahr-Grenze“ zu nennen.
 Zwar ist Hubertus von Hohenlohe Spitzenreiter, jedoch war nur einmal ein fünfter Rang in einer Kombination (bei fünf Klassierten) sein Bestresultat.

Hinsichtlich eines recht frühen Karriereendes von bekannten Läufern (vor allem Siegläufern) war es u. a. Jean-Claude Killy, der nicht ganz fünf Monate vor seinem 25. Geburtstag im April 1968 sein letztes Rennen bestritt. Ähnlich auch Carlo Senoner (ebenfalls 1968) oder Alfred Matt (1973), wie überhaupt dieses Alter bei vielen (speziell bis in die späten 1980er Jahre) zutrifft.
 Nur 23-jährig war Jure Franko bei seinem Karriereschluss 1985.
 Tyler Palmer ist bereits mit 22 Jahren (oder knapp jünger) zurückgetreten.
 Hansi Hinterseer beendete zwar 24-jährig seine Weltcup-Laufbahn, fuhr aber noch fünf Jahre als Profi.
Verhältnismäßig früh kam auch das Karriereende einiger französischer Läufer im Dezember 1973, als sie – teilweise noch nicht 25-jährig – vom Verband ausgeschlossen wurden, wobei einige davon noch für ein paar Jahre in den USA als Profis anheuerten.

Älteste Herren 
Hier die 20 ältesten Weltcupsieger:

Hier die ältesten Sieger nach Disziplin:

Jüngste Herren 
Hier die 20 jüngsten Weltcupsieger:

Hier die jüngsten Sieger nach Disziplin:

Damen 
Im Damenbereich sind hinsichtlich Karriere-Ende auch Schwangerschaften zu nennen, doch gab es nur wenige (meist führten sie nur zu einer „Babypause“ – wie bei Ulrike Maier oder Karin Roten). Aus den letzten Jahren ist allerdings jenes von Isolde Kostner bekannt, die – fast 31-jährig – während der Saison 2005/06 ihren Rücktritt erklärte.

Sehr frühe (überraschende) „Ausstiege“ gab es von Mateja Svet, Michela Figini und Petra Kronberger. Auch Isabelle Mir im Alter von 24 Jahren im März 1973 oder Olga Pall, die im März 1970 mit 22 Jahren und 4 Monaten ihr letztes Rennen bestritt, gehören dazu. Kiki Cutter hörte zwar schon im Februar 1970, noch nicht 21-jährig, im Weltcup auf, doch sie fuhr noch einige Jahre in der „Women's Pro Tour“ in Nordamerika. Noch jünger war Judy Nagel, die mit circa 18 Jahren und 7 Monaten schon im März 1970 ihr letztes Weltcup-Rennen bestritt. Eine weitere US-Läuferin war Penny McCoy, die (9. Okt. 1949) sich nach der Saison 1968/69 zurückzog.

Wie bei den Herren, haben auch hier Altersrekorde erst in jüngerer Vergangenheit zugenommen. Der Großteil aller Läuferinnen in den Anfangsjahren des Weltcups beendete mit höchstens 27 Jahren die Karriere, darunter befinden sich auch die damals ältesten Siegläuferinnen wie u. a. Christa Kinshofer, Hanni Wenzel, Marie-Theres Nadig und Annemarie Moser-Pröll bzw. aus noch früheren Jahren Rosi Mittermaier oder Jacqueline Rouvier. Um die knapp 25 Jahre waren Nancy Greene und Marielle Goitschel als Siegerinnen bei den Olympischen Spielen 1968, welche mit dem damaligen Saisonende aufhörten.

Älteste Damen 
Hier die 20 ältesten Weltcupsiegerinnen:

Hier die ältesten Sieger nach Disziplin:

Jüngste Damen 
Mikaela Shiffrin (* 13. März 1995), gewann erstmals am 20. Dezember 2012; sie liegt damit zwar nicht ganz an vorderster Front, jedoch hat sie dies mit Seriensiegen (und auch diversen „großen Titeln“, u. a. 2014 jüngste Slalom-Olympiasiegerin aller Zeiten) übertroffen. Siege in Speedbewerben erfolgten sowohl bei Damen als auch Herren erst mit einem etwas höheren Alter – Ausnahmen bilden Sylvia Eder bzw. Herbert Plank.

Marie-Theres Nadig (* 8. März 1954) war zwar 1972 eine der jüngsten Alpin-Olympiasiegerinnen, aber sie gewann erst am 24. Jan. 1975 ihr erstes Weltcuprennen.

Lara Gut (* 27. April 1991) wird als jüngste Siegerin eines Super-Gs (20. Dezember 2008 in St. Moritz) geführt, doch war sie hierbei schon 17 Jahre und 237 Tage alt (was auch wieder die These bestätigt, dass in den Speed-Disziplinen die Siegerinnen grundsätzlich etwas älter waren. Die Herren waren alle etwas älter).

Hier die 20 jüngsten Weltcupsiegerinnen:

Hier die jüngsten Sieger nach Disziplin:

Nationenlisten 
(Stand nach Saisonende 2016/17)

Weltcuprennen

Einzeldisziplinen 
Es gab inkl. aller Kombinations-Entscheidungen 1672 für die Herren und 1563 für die Damen, Summe 3235.Bei den Herren gab es 10 ex aequo-Siege, bei den Damen 15 (davon zwei in dreifacher Ausfertigung).
 Aufteilung nach Disziplinen bzw. nach Damen und Herren:
 Abfahrt (DH): 391 Rennen/396 Siege bzw. 470 Rennen/473 Siege
 Super-G (SG): 218 Rennen/223 Siege bzw. 198 Rennen/202 Siege
 Riesenslalom (GS): 396 Rennen/401 Siege bzw. 397 Rennen/398 Siege
 Slalom, inkl. k.o.-Slalom (SL): 446 Rennen/450 Siege bzw. 470 Rennen/472 Siege
 City-Events (CE): je 6 bei Damen und Herren
 Parallel-Slaloms (P): 3 für Damen und 2 für Herren
 Parallel-Riesenslalom (P-GS): 2 für Herren
 Kombinationen (C): 72 herkömmliche und 29 Super- oder Alpine Kombis bzw. 93/34

 Erfolgreichste Nationen
 Damen
 Österreich 370
 Schweiz 300
 USA 189
 Deutschland 183
 Frankreich 156
 Schweden 84
 Italien 75
 Slowenien/Jugoslawien 55
 Liechtenstein 43
 Kanada 39
 Kroatien 30
 Finnland 12
 Spanien 11
 Norwegen 9
 Slowakei 7
 Neuseeland, Russland und Tschechien/ČSSR je 5
 Australien und Polen je 1

     AUS AUT BUL CAN CRO CS SVK FIN FRA GER ITA LIE LUX NOR NZE POL RUS SLO SPA SWE SUI USA
 C     –  22   –   3   6  1   –   –   –  12   2   8   –   –   –   –   –   4   –   6  27  10
 DH    – 114   –  15   1  1   –   –  24  48  18   3   –   –   –   –   4   8   1   8  88  63
 GS    –  93   –  10   2  –   –   6  48  49  30  14   –   4   –   –   –  20   7  16  77  25
 SG    –  55   –   5   1  –   –   –  23  42  13   5   –   2   –   –   1   6   –   8  31  31
 SL    1  85   –   6  20  3   6   6  60  30  12  13   –   3   5   1   –  17   3  45  76  58
 CE    –   –   –   –   –  –   1   –   –   1   –   –   –   –   –   –   –   –   –   1   1   2
 P     –   1   –   –   –  –   –   –   1   1   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –
 Ges.  1 370   –  39  30  5   7  12 156 183  75  43   –   9   5   1   5  55  11  84 300 189
 Herren:
 Österreich 490
 Schweiz 266
 Italien 178
 Norwegen 143
 Frankreich 136
 USA 126
 Schweden 118
 Luxemburg 46
 Deutschland 43
 Kanada 37
 Kroatien 26
 Liechtenstein und Slowenien/Jugoslawien je 24
 Finnland 14
 Russland/Sowjetunion 6
 Australien 2
 Bulgarien, Polen und Spanien je 1
     AUS AUT BUL CAN CRO CS SVK FIN FRA GER ITA LIE LUX NOR NZE POL RUS SLO SPA SWE SUI USA
 C     –  22   –   –   9  –   –   –   8   2   5   6  11  14   –   –   –   –   –   –  31  19
 DH    1 177   –  29   –  –   –   –  30   6  35   3   3  39   –   –   1   3   –   – 117  29
 GS    – 102   –   2   –  –   –   4  34   2  49   4   7  22   –   –   3   1   –  53  71  44
 SG    1  75   –   6   1  –   –   –   5   6  14   3   9  36   –   –   –   –   –   3  34   9
 SL    – 111   1   –  15  –   –  10  57  25  74   8  16  31   –   1   2  20   1  62  13  25
 CE    –   2   –   –   1  –   –   –   1   2   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –
 P-GS  –   –   –   –   –  –   –   –   1   –   –   –   –   1   –   –   –   –   –   –   –   –
 P     –   1   –   –   –  –   –   –   –   –   1   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –
 Ges.  2 490   1  37  26  –   –  14 136  43 178  24  46 143   –   1   6  24   1 118 266 126

Teambewerbe 
Teambewerbe (ausgetragen ab 2005/06)
 Gesamtzahl 12
 je drei Siege für die Schweiz und für Österreich
 je zwei für Deutschland und Schweden
 je einer für Italien und Tschechien

 Gesamtweltcup nach Nationen
 Damen:
 AUT 17
 SUI 12
 USA 6
 GER 4
 CRO und SWE je 3
 CAN und LIE je 2
 FRA und SLO je 1

 Herren:
 AUT 15
 SUI 7
 ITA 6
 LUX, NOR und USA je 5
 FRA und SWE je 3
 CRO und LIE je 1

 Gesamt:
 AUT 32
 SUI 19
 USA 11
 ITA & SWE je 6
 LUX & NOR je 5
 CRO & FRA & GER je 4
 LIE 3
 CAN 2
 SLO 1

Nationencup 
Der Nationencup ging 2018/19 zum 40. Mal an Österreich, davon 30-mal (seit 1989/90) in Serie. Österreichs Herren konnten ihn seit einschließlich 1992/93 immer gewinnen. Das Damenteam hingegen wurde erstmals seit 1997/98 (damals gewann Deutschland) besiegt, wobei der Erfolg für das deutsche Team eine Premiere darstellte.

Nach 51 Jahren Weltcup gab es nur zwei weitere Nationen, die diese Gesamtwertung gewannen: die Schweiz acht Mal und Frankreich fünf Mal.

Mit den USA, Deutschland und Italien (von 1973/74 bis 1975/76 bei den Herren – und 2016/17 beim Damenteam) waren es zudem nur drei Nationen, die in einer Teilwertung voran waren.

Durchschlagende Erfolge (sowohl Gesamt- wie auch Damen und Herren) gab es wie folgt:Österreich: 28; Frankreich und Schweiz je dreimal.

Disziplinen-Weltcups 
Hinsichtlich der Disziplinen-Weltcups gab es Siege wie folgt:
 Damen Gesamtzahl 229
 Aufgeteilt nach Disziplinen:
 DH (inkl. einmal ex aequo): 52
 SG (erst ab 1985/86): 32
 GS (inkl. zweimal ex aequo): 53
 SL (inkl. zweimal ex aequo): 53
 C (einmal 1975/76 und ab 1979/80 exkl. 2003/04, inkl. einmal ex aequo): 39

 Aufteilung Damen nach Nationen:
 AUT 56
 SUI 47
 GER 33
 FRA & USA je 25
 SWE 11
 SLO (YUG) 8
 CRO 7
 LIE 6
 CAN & ITA je 4
 FIN 3

 Detail-Aufteilung Damen nach Disziplinen
 DH: AUT 18, SUI & USA je 10, GER 7, FRA 4, ITA 2, SLO 1
 SG: GER 8, AUT & FRA je 6, USA 5, SUI 4, SLO 2, LIE 1
 GS: AUT & SUI je 12, GER 9, FRA 5, SWE 3, CAN & FIN & ITA & LIE & SLO (YUG) & USA je 2
 SL: SUI 13, AUT 11, FRA 9, USA 5, GER & SWE je 4, CRO 3, CAN & FIN & LIE & SLO je 1
 C: AUT 9, SUI 8, GER 5, CRO & SWE je 4, USA 3, LIE & SLO je 2, CAN & FRA je 1

 Herren Gesamtzahl 237
 Aufgeteilt nach Disziplinen:
 DH (inkl. einmal ex aequo): 52
 SG (erst ab 1985/86): 32
 GS (inkl. zweimal ex aequo): 53
 SL (inkl. viermal ex aequo): 55
 C (ab 1974/75, exkl. 1977/78; inkl. viermal ex aequo): 46

 Aufteilung Herren nach Nationen:
 AUT 63
 SUI 40
 NOR 29
 FRA 23
 ITA 20
 USA 19
 SWE 17
 LUX 10
 CRO 5
 GER 4
 LIE 3
 CAN & SLO (YUG) je 2
 FIN 1

 Detail-Aufteilung Herren nach Disziplinen:
 DH: AUT 23, SUI 16, FRA & NOR je 4, ITA & LUX je 1, CAN 1
 SG: NOR 11, AUT 8, SUI 7, USA 2, CAN & FRA & GER & ITA je 1
 GS: AUT 13, SUI 9, ITA & USA je 8, SWE 7, FRA 4, NOR 3, LUX 1
 SL: AUT 13, FRA & SWE je 10, ITA 8, LUX 3, CRO & GER & NOR & SLO (YUG) je 2, FIN & SUI & USA je 1
 C: NOR 9, USA 8, SUI 7, AUT 6, FRA & LUX je 4, CRO & LIE 3, GER & ITA je 1

 Gesamt-Zusammenrechnung der Disziplinen-Wertungen Damen und Herren nach Nationen (467 Wertungen)
 AUT 119
 SUI 87
 FRA 48
 USA 44
 GER 37
 NOR 29
 SWE 28
 ITA 24
 CRO 12
 LUX & SLO je 10
 LIE 9
 CAN 6
 FIN 4

Einzelnachweise 

Alpiner Skiweltcup